Ağamalı (ryska: Агамалы) är en ort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Gədəbəy Rayonu, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Baku. Ağamalı ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ağamalı är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Terrängen runt Ağamalı sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Ağamalı. Närmaste större samhälle är Kyadabek,  kilometer söder om Ağamalı.

Trakten runt Ağamalı består i huvudsak av gräsmarker. Runt Ağamalı är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gədəbəy Rayonu